Deze lijst van Handbalclubs bevat de namen van de handbalclubs in België.

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse handbalclubs

Externe links
 De officiële webstek van de Vlaamse Handbal vereniging (VHV)
 De officiële webstek van de Waalse Handbal vereniging Ligue Francophone Handball (LFH)

 
Clubs
Handbalclubs